Katinka est un nom propre qui peut désigner :

Prénom

Personnalités portant ce prénom

Musique 
 Katinka, chanson des Spelbrekers sortie en 1962, représentant les Pays-Bas à l'Eurovision 1962 ;
 Katinka, groupe de musique danois ;

Toponyme 
 Katinka, localité située dans la municipalité de Lukač, en Croatie.